Il toponimo Vidra può riferirsi a diverse località della Romania:

Vidra, comune del distretto di Alba
Vidra, comune del distretto di Ilfov
Vidra, comune del distretto di Vrancea